Елізабет Гунілла Андреассен (;   р.), також відома як просто Беттан, — норвезько-шведська співачка, яка фінішувала як першою, так і другою в конкурсі Євробачення.

Кар'єра 
Її талант виявив у 1979 році шведський музикант і телеведучий Лассе Холм. Її продюсував лейбл Берта Карлссона Mariann Grammofon AB. У 1980 році вона приєдналася до гурту Лассе Chips. Колектив брав участь у Євробаченні 1982 року з піснею «Dag efter dag» («День за днем») і досяг 8-го місця.

Андреассен бере активну участь у багатьох музичних жанрах, таких як кантрі, шлягер та мюзикли. Вона в основному відома на Євробаченні 1985 року, коли вона та Ханне Крог брали участь у Bobbysocks з піснею «La det swinge» і виграли.

Андреассен співала у різних жанрах, таких як кантрі, поп, рок та мюзикли. Вона грає на трьох інструментах; гітара, фортепіано та контрабас. Вона також була виконавицею ревю та музичною виконавицею.

«Bettan» має рекорд, як жінка, яка брала участь найбільшу кількість разів в Євробаченні; пов'язані з рекордом Ліз Ассія, Sue of Peter, Sue & Marc та Валентина Монетта. Вона брала участь чотири рази, три рази в дуетах (з Кіккі Даніельссон у 1982 р., Ханне Крог у 1985 р. та Яном Вернером Даніельсенсом у 1994 р.) та один раз самостійно (у 1996 р.).

Особисте життя 
Народилася 28 березня 1958 р. У Гетеборзі, Швеція, у батьків норвежців. Вона живе в місті Уллерн, Осло, Норвегія, з двома доньками 1995 та 1997 р.н. Елізабет вийшла заміж за Тор Андреассена 2 липня 1994 року, а до цього Елізабет була відома як Елізабет Андреассон. 13 червня 2016 року Тор Андреассен помер від серцевого нападу.

Хіти 
 Då lyser en sol (1981)
 Killen ner 'på Konsum svär att han är Elvis (Є хлопець, який працює за Chipchop, присягається, що він, Елвіс ) (1981)
 Together Again (1981)
 God morgon  ( Доброго ранку) (1981) (у складі Chips)
 Dag efter dag ( День за днем ) (1982) (у складі Chips)
 La det swinge (Нехай розгойдується) (1985) (у складі Bobbysocks!)
 Ängel i natt (1985)
 Tissel Tassel (1985)
 Waiting for the Morning (1986) (у складі Bobbysocks!)
 Danse mot vår (Серенада до весни) (1992)
 I evighet (Вічність) (1996) (Wir sind dabei) (1998)
 Pepita dansar (1997)
 Lys og varme (2001)
 Vem é dé du vill ha (2002) (у складі Kikki, Bettan&Lotta)

Конкурс пісні Євробачення 
В цілому Елізабет брала участь у шведському Melodifestivalen, норвезькому Melodi Grand Prix та Євробаченні дванадцять разів, плюс два як ведуча.

Melodifestivalen 
 1981 рік. Chips - «God morgon» (Доброго ранку), 2 місце
 1982 рік. Chips - «Dag efter dag» (День за днем), 1 місце
 1984 рік. Елізабет Андреассон - «Kärleksmagi», 6 місце (останнє)
 1990 рік. Елізабет Андреассон - «Jag ser en stjärna falla», 7 місце
 2000 рік. Телеведуча з дев’ятьма іншими виконавцями.
 2002 рік. Кіккі, Беттан і Лотта - «Vem é dé du vill ha», 3 місце
 2011 рік. Елізабет Андреассен - «Vaken i en dröm»

Melodi Grand Prix 
 1985 рік. Bobbysocks - «La det swinge» (Нехай розгойдується), 1 місце
 1992 рік. Телеведуча з Яном Тейгеном
 1994 рік. Беттан і Ян Вернер - «Duett» (Дует), 1 місце
 1996 рік. Елізабет Андреассен - «I evighet» (Вічність), 1 місце
 1998 рік. Елізабет Андреассен - «Winds of the Northern Sea», 2 місце
 2003 рік. Кіккі, Беттан і Лотта - «Din hånd i min hånd», 4 місце
 2015 рік. Елізабет Андреассен і Тор Ендресен - «All over the world», 4 місце

Конкурс пісні Євробачення 
 1982 рік. Chips - «Dag efter dag», 8 місце, Швеція
 1985 рік. Bobbysocks! - «La det swinge», 1 місце, Норвегія
 1994 рік. Елізабет Андреассон та Ян Вернер Даніельсен - «Duett», 6 місце, Норвегія
 1996 рік. Елізабет Андреассен - «I evighet», 2 місце, Норвегія

Дискографія

Chips 
 God morgon / Це займає більше хвилини (1981) - Одинока
 Having a Party (1982)
 Dag efter dag / Här kommer solen (1982) - сингл
 20 bästa låtar (1997) - Компіляційний альбом

Кіккі, Беттан і Лотта 
 20 år med oss - Vem é dé du vill ha (2002)
 Vem é dé du vill ha (2002) - Одружений
 Прямий ефір з Рондо (2003)

Соло 
 Angel of the Morning (1981)
 I'm a Woman (1983)
 Елізабет Андреассон (1985)
 Greatest Hits Vol. 2 (1985)
 Greatest Hits Vol. (1986)
 Älskar, älskar ej (1988)
 Елізабет (1990)
 Stemninger (1992-1994)
 Julestemninger (1993)
 Elisabeth Andreassens bästa 1981-1995 (1995)
 Eternity (1996)
 Bettans jul (1996)
 Så skimrande var aldrig havet (1997)
 20 bästa (1998)
 Kjærlighetsviser (2001)
 A Couple of Days in Larsville (2004)
 Short Stories (2005)
 Bettan Country (2007)
 Spellemann  (2009)
 Julenatt  (2009)
 Kärleken &amp; livet (2012)  
 De fineste (2014)

Див. також 
 Bobbysocks
 Конкурс пісні Євробачення
 Конкурс пісні Євробачення 1985
 Конкурс пісні Євробачення 1996
 Мелодифестівален
 Ханне Крог

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 

Піаністи XXI століття
Гітаристки
Андреассен
Переможці конкурсу Євробачення
Учасники Євробачення 1994
Учасники Євробачення 1985
Учасники Євробачення 1982
Представники Швеції на Євробаченні
Представники Норвегії на Євробаченні
Народились 1958